Název Huťský potok má více vodních toků:

 Huťský potok (přítok Bělé) – levostranný přítok Bělé v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Huťský potok (přítok Celního potoka) – levostranný přítok Celního potoka v okrese Tachov
 Huťský potok (přítok Černé) – levostranný přítok Černé v okrese Český Krumlov
 Huťský potok (přídok Desné) – levostranný přítok Desné v Desné v okrese Jablonec nad Nisou
 Huťský potok (přítok Hamerského potoka, Český les) – levostranný přítok Hamerského potoka v okresech Cheb a Tachov
 Huťský potok (přítok Hamerského potoka, okres Český Krumlov) – levostranný přítok Hamerského potoka v okrese Český Krumlov
 Huťský potok (přítok Jizery) – levostranný přítok Jizery v okrese Semily
 Huťský potok (přítok Luhy) – levostranný přítok Luhy v okrese Prostějov
 Huťský potok (přítok Radbuzy) – levostranný přítok Radbuzy v okrese Domažlice
 Huťský potok (přítok Stolovce) – pravostranný přítok Stolovce v okrese Frýdek-Místek
 Huťský potok (přítok Trnavy) – levostranný přítok Trnavy v okrese Pelhřimov
 Huťský potok (přítok Včelničky) – levostranný přítok Včelničky v okrese Pelhřimov
 Huťský potok (přírodní památka) – přírodní památka na Huťském potoce v okrese Pelhřimov